«Северный вокзал» () — 9-я станция первой линии Казанского метрополитена. Расположена между станциями «Яшьлек» и «Авиастроительная».

На станции имеется переход на железнодорожно-автобусный вокзал «Казань-2» для пересадки на пригородные Казанские электропоезда (в будущем Кольцевой линии городской электрички), поезда дальнего следования (в будущем и поезда ВСМ-2) и пригородно-междугородные автобусы.

Также на станции планировалась пересадка на линию в "Салават Купере", но от планов отказались в пользу трамвая

Описание 
Располагается на пересечении улиц Декабристов и Воровского. Обслуживает близлежащие жилые массивы и вокзал «Казань-2». Станция двухпролетная из монолитного железобетона с высотой от уровня платформы 5 метров, с двумя подземными вестибюлями и блоком служебных помещений. Открытие вместе с двумя другими станциями приурочено к Универсиаде-2013 и состоялось 9 мая 2013 года, в составе четвёртого пускового участка первой линии Казанского метрополитена «Козья слобода — Авиастроительная».

В ходе интернет-голосования на сайте мэрии в мае 2012 года по возможному переименованию станции значительно лидировали два предложения — «Северный вокзал» (по предложенному одному из неофициальных названий вокзала) и «Московская» (проектное).

Строительство 
Под строительство станции метро была отведена площадка перед недостроенным вокзалом, который был сооружён к лету 2012 года. В январе-феврале 2010 года началась забивка первых шпунтов для стен станции. На декабрь 2011 года возведены железобетонные стены, колонны, завершено покрытие вестибюля № 1. Завершена проходка правого перегонного тоннеля «Московская» — «Декабристов», на 25 декабря планировалось начало работы по проходке левого перегонного тоннеля (1351 м) между этими станциями. По состоянию на 2 апреля 2012 года машина прошла 630 метров, оставалось пройти 721 метр. На самой станции заканчивались бетонные работы на платформенной части, велась гидроизоляция конструкций и обратная засыпка котлована.

Конструкция 
Станция двухпролетная из монолитного железобетона с высотой от уровня платформы 5 метров, с двумя подземными вестибюлями и блоком служебных помещений. В интерьере планировалось обыграть темы Московского Кремля и Москвы.

Северный кассовый вестибюль расположен у автобусной части вокзала Казань-2. Южный вестибюль открыт чуть позже северного — 6 июля 2013 года — и расположен вблизи остановки общественного транспорта.

Привязка общественного транспорта

Автобус

Троллейбус

Трамвай

Примечания

Ссылки 

первая линия Казанского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 2013 году
Здания и сооружения, построенные в 2013 году в России
2013 год в Татарстане
Станции Казанского метрополитена